Томас Хинкс (; 1818—1899) — английский зоолог. Член Королевского общества с июня 1872 года.

Биография 
Воспитывался в Манчестере, в 1855 году назначен пастором в Лидсе, с 1869 года вышел в отставку и с этого времени жил в Клифтоне. Хинкс изучал преимущественно строение, систематику и естественную историю кишечнополостных и дал образцовые описания отдельных групп этого класса.

Труды 
 «A Catalogue of the Zoophytes of South Devon and South Cornwall» («Ann. Mag. Nat. Hist.», 1861, 1862, 1873);
 «A Hystory of the British Hydroid Zoophytes» (2 т., Лондон, 1868);
 «The Discophores or Large Medusae» («Pop. Sc. Rev.», 1871);
 «Contributions to the History of the Hydroida» («Ann. Mag. Nat. Hist.», 1872 и 1877);
 «A History of British Marine Polyzoa» (1888);
 «Contributions towards a General History of the Marine Polyzoa» (Л., 1894).

Литература

Примечания

Ссылки 
 Hincks, Thomas (1818-1899)

Зоологи Великобритании
Члены Лондонского королевского общества